Шахта — посёлок (в 1944—2009 — посёлок городского типа) в Пермском крае России. Входит в Кизеловский городской округ.

География 
Расположен к северу от города Кизел, в 6 км к северу от железнодорожной станции г. Кизела.

История 
Основан в 1939 году в связи с началом добычи каменного угля.

5 января 1944 года получил статус посёлка городского типа (рабочего посёлка).

В 1997 году шахту закрыли.

В 2009 году рабочий посёлок был преобразован в сельский населённый пункт (посёлок).

С декабря 2004 года до апреля 2018 года посёлок был центром Шахтинского сельского поселения Кизеловского муниципального района.

Население

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803796285

Примечания 

Населённые пункты Кизеловского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Пермского края